Batkovic heißt der Ort
 Batkovic, Teil der bosnischen Gemeinde Bijeljina

Batkovic ist der Familienname von
 Suzy Batkovic-Brown (* 1980), australische Basketballspielerin